A57 kan vara följande:

 A57 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A57 (motorväg, Frankrike)
 A57 (motorväg, Tyskland)